La palabra Camacho puede referirse a: Hombre sin cuello.
Camacho (apellido)

Lugares
 Fuente Camacho, localidad del municipio de Loja, en la provincia de Granada.
 Provincia de Eliodoro Camacho, provincia del Departamento de La Paz, en Bolivia.
 Camacho (Minas Gerais) municipio de Brasil.
 Camacho,los Guayos "Aníbal José camacho Linares"
 Camacho de Arriba, Municipio de San Ignacio, Sinaloa
 Camachos, localidad del municipio de Torre-Pacheco, en la Región de Murcia.
 Los Camachos, localidad del municipio de Cartagena, en la Región de Murcia.
 Llosa de Camacho, localidad del municipio de Alcalalí, en la provincia de Alicante.

Personas
 Diego Camacho Escámez, escritor español.
 Ignacio Camacho Barnola, jugador de fútbol ex del Málaga C.F, hermano menor del siguiente.
 Juanjo Camacho, futbolista español de la SD Huesca, hermano mayor del anterior.
 José Antonio Camacho, entrenador de fútbol, ex seleccionador de la Selección de fútbol de España y exjugador profesional.
 Nerea Camacho, actriz española.
 Hilario Camacho, músico español.
 Jorge Camacho Cordón, poeta español.
 Marcelino Camacho, líder sindicalista español.
 Manuel Ávila Camacho, Presidente de México (1940-1946).
 Jorge Camacho Peñaloza, periodista mexicano.
 Gregorio Camacho, pintor venezolano.
 Arturo Camacho Ramírez, poeta colombiano.
 José Camacho, político y escritor colombiano.
 Nemesio Camacho, empresario y político colombiano.
 Diego Camacho Quesada, futbolista español.
 Néstor Camacho, futbolista paraguayo
 Salvador Camacho, político colombiano.
 Washington Camacho, futbolista uruguayo.
 Manuel Camacho Solís, político mexicano.
 Luis Fernando Camacho, abogado, empresario y político boliviano.

 Otros
 Estadio Nemesio Camacho, estadio de fútbol de Bogotá (Colombia).
 Estación Ávila Camacho, estación del metro de Guadalajara (México).
 La guaracha del Macho Camacho, novela escrita por Luis Rafael Sánchez (Puerto Rico).
 Memorial Avelino Camacho, competencia ciclística de Asturias (España).
 Jardín Hidrobotánico Jorge Ignacio Hernández Camacho, jardín hidrobotánico de Caucasia (Colombia).
 Camacho, género de anfípodos.